Nicòdem de Centoripa (Nicodemus, Nikódemos ) fou un governant local grec de Sicília.

Fou tirà de Centoripa a Sicília, ciutat situada al nord-est de Catana, al peu mateix de l'Etna i propera al riu Symaethus, que regava immediatament el territori de Catana.

Fou expulsat del poder local per Timoleó de Siracusa el 339 aC. L'esmenta Diodor de Sicília (Diodorus, 16.82.)

Tirans sicilians
Polítics sicilians
Polítics de l'antiga Grècia